Yangzhou kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Yeung Chau (ö i Hongkong, lat 22,46, long 114,22),

Kina 

 Yangzhou, stad, Jiangsu, 
 Yangzhou (socken), Zhejiang, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar